Kőfülke néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kőfülke, egy barlang.
 Kőfülke, a Keleti-kőfejtő 18. sz. barlang másik neve.
 Kőfülke, a Pilisszántói-kőfülke másik neve.
 Kőfülke, a Remete-hegyi-kőfülke másik neve.
 Kőfülke, a Vár-völgyi 4. sz. barlang másik neve.